Досон — топоним:

 Испания
 Досон () — муниципалитет в провинции Понтеведра.

 США
Город ():
  — город в штате Айова.
  — город в штате Джорджия.
 Досон — город в штате Миннесота.
  — город-призрак в штате Нью-Мексико.
  — город в штате Северная Дакота.
 Досон — город в штате Техас.

Округ ():
 Досон — округ в штате Джорджия.
 Досон — округ в штате Монтана.
 Досон — округ в штате Небраска.
 Досон — округ в штате Техас.

 Чили
 Досон () — один из островов Магелланова пролива, входящий в архипелаг Огненная Земля.

 См. также